Аполлон Ивано́в:
 
 Иванов, Аполлон Викторович (1842—1909) — российский государственный деятель, член Государственного Совета.